Prince George puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Prince George, una ciudad de la provincia de Columbia Británica (Canadá).
 Prince George, un condado del estado de Maryland (Estados Unidos).
 Prince George, un condado del estado de Virginia (Estados Unidos).
 Prince George, un lugar designado por el censo, en el condado de Prince George, en el estado de Virginia (Estados Unidos).
 Prince George-Mount Robson, un distrito regional electoral de la provincia de Columbia Británica (Canadá).
 Prince George North, un distrito regional electoral de la provincia de Columbia Británica (Canadá).
 Prince George-Omineca, un distrito regional electoral de la provincia de Columbia Británica (Canadá).

Asimismo, puede referirse a los siguientes buques:
 HMS Prince George, un buque de la Marina Real británica.
 SS Prince George, un buque de la Marina Real canadiense.

Además, puede hacer referencia a:
 El Circuito Príncipe George, un circuito de automovilismo en Sudáfrica.
 Prince George's Plaza, una estación del metro de la ciudad de  (Estados Unidos).